Verscheurde hartstocht, een roman uit 1882 van Émile Zola
Pot-Bouille (film), een film uit 1957 van Julien Duvivier